Brita – variante tedesca del nome femminile Brigida

Astronomia
 1071 Brita – asteroide della fascia principale

Aziende
 Brita – azienda tedesca produttrice di filtri per l'acqua